2 miejscowości w Polsce: 
 Bielejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Bielejewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg